Reiffenstuel steht für:

 Reiffenstuel, eine süddeutsche Familie, deren Mitglieder hauptsächlich im Bauwesen und als Geistliche in Erscheinung traten

Reiffenstuel ist der Familienname folgender Personen:

 Anaklet Reiffenstuel OFM (1641–1703), deutscher Theologe 
 Anke Reiffenstuel (* 1968), deutsche Diplomatin
 Franz Michael Reiffenstuel (1804–1871), Zimmerermeister, Baumeister und Hofschreiner
 Hanns Reiffenstuel (auch Hans Reiffenstuel; 1548–1620), deutscher Baumeister 
 Hans Reiffenstuel (1894–1980), deutscher Maler
 Michael Reiffenstuel (* 1964), deutscher Diplomat 
 Simon Reiffenstuel (1574–1620), deutscher Baumeister

Siehe auch:
 Reiffenstuhl